Лотта Аннукка Веннякоски (; ) — финский .

Биография 
С 1989 по 1990 Лотта проходила обучение по классу скрипки в  в Будапеште, Венгрии.

В 2000 году окончила композиторский факультет в Академии имени Сибелиуса, где с 1994 по 2000 год обучалась под руководством Ээро Хямеэнниеми, Кайи Саариахо и Пааво Хейнинена.

с 1998 по 1999 обучалась в Гаагской Королевской консерватории под руководством Луи Андриссене .

Композиторская деятельность 
Лотта начала свою карьеру композитора, сочиняя музыку для радиоспектаклей и короткометражных фильмов.

Концертный дебют состоялся в 1999 году на фестивале Musica Nova в Хельсинки.

Наиболее известны: оркестровое произведение «Sakara» (Сахара), 2003, написанное по заказу Эса-Пекки Салонена, который дирижировал на премьере в Хельсинкской Филармонии, и музыкальный перфоманс «N!» (Любовь и жизнь женщины), премьера которого состоялась в том же 2003 году на Хельсинкском Фестивале. Это произведение было номинировано в следующем году на Nordic Council Music Prize; Концерт для флейты Soie (2009), одно из рекомендованных произведений на Международной трибуне композиторов ЮНЕСКО в 2012 году, Verdigris для камерного оркестра (2015) по заказу Шотландского камерного оркестра и Flounce для оркестра по заказу BBC и исполненный на Last Night of Proms в 2017 году .

Лотту называли «поэтессой музыки», определяя её композиторский почерк как «лирический модернизм».

Первоначально она создавала музыку для радиопостановок и короткометражных фильмов, впоследствии вокальные произведения для оркестра и хора. Ее больше вдохновляет работа над оперными произведениями, чем симфоническими.

Она описывала себя как: «часто перемещающуюся в области между захватывающими тембральными качествами и более традиционными жестами, такими как мелодические фрагменты».Веннякоски выступала в качестве художественного руководителя фестиваля Tampere Biennale в 2008 и 2010 годах, в качестве композитора Tapiola Sinfonietta в сезоне 2010—2011 годов и разработала программу Avanti! Фестиваль "Летние звуки " в 2017 году.

Записи 
 Nosztalgiaim, Sade avaa (" Дождь открывается "), Culla d’aria, Любовь и жизнь женщины — Avanti! Камерный оркестр ; Туомас Ханникайнен, дирижер; Эйя Ряйсянен, сопрано; Таня Кауппинен-Савийоки, сопрано; Рикка Рантанен, меццо-сопрано (Alba Records)
 Soie, Hava, Amor Omnia Suite — Керстен МакКолл, флейта; Симфонический оркестр Финского радио ; Дима Слободенюк, дирижер (Ундина)
 Balai — Петри Кумела, гитара (Alba Records)

Ссылки 
 Персональная домашняя страница
 Лотта Веннякоски в отеле Fennica Gehrman
 Веннякоски, Лотта в Уппслагсверкет, Финляндия (на шведском языке).

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Выпускники Академии имени Сибелиуса